Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 223001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 12 września 2002 do 1 kwietnia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

223001-223100

223101-223200

223201-223300

223301-223400

223401-223500

223501-223600

223601-223700

223701-223800

223801-223900

223901-224000

Przypisy 

Lista planetoid 223001-224000